Por Placilla puede referirse a:

 Placilla, comuna de Chile.
 Placilla (subdelegación), antigua subdelegación de Colchagua.
 Placilla (distrito), distrito de la subdelegación anterior.
 Placilla de Peñuelas, localidad de Valparaíso.